Afrikaan Beat – singolo di Bert Kaempfert and His Orchestra del 1961.
 Afrikaan Beat – titolo alternativo con cui è stato pubblicato in Brasile l'album di Bert Kaempfert and His Orchestra del 1962 A Swingin' Safari.
 Afrikaan Beat and Other Favorites – raccolta di Bert Kaempfert del 1962.
 Afrikaan Beat – EP di Bert Kaempfert and His Orchestra del 1965.
 Afrikaan Beat – singolo di Lester Sterling del 1968.
 Afrikaan Beat – EP di Bert Kaempfert and His Orchestra del 1996.